Bundestagswahlkreis 266 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Ludwigsburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rostock-Land – Ribnitz-Damgarten – Teterow – Malchin (1990 bis 1998)